Jean-Baptiste Perrée – ammiraglio francese
 Louis Perrée – schermidore francese
 Marguerite Perrée-Sauvan – attrice francese, nota come Mag-Avril